Di seguito una lista di asteroidi dal numero 261001 al 262000 con data di scoperta e scopritore.

261001-261100 

|-
| 261001 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261002 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261003 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261004 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261005 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261006 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261007 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261008 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261009 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261010 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261011 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261012 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 261013 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261014 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261015 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261016 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261017 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261018 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261019 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261020 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261021 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261022 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261023 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261024 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261025 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261026 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261027 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261028 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261029 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261030 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261031 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261032 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261033 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261034 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261035 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261036 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261037 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261038 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261039 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261040 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261041 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261042 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261043 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261044 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261045 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261046 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261047 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261048 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261049 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261050 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261051 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261052 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261053 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261054 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261055 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261056 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261057 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261058 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261059 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261060 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261061 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261062 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261063 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261064 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261065 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261066 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261067 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261068 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261069 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261070 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261071 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261072 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 261073 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261074 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261075 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261076 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261077 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 261078 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261079 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261080 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 261081 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261082 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261083 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261084 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261085 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261086 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261087 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261088 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261089 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261090 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261091 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261092 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261093 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261094 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261095 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261096 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 261097 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261098 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 261099 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 261100 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|}

261101-261200 

|-
| 261101 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 261102 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261103 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 261104 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261105 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 261106 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261107 Cameroncasimir||  || 21 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261108 Obanhelian||  || 24 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261109 Annie ||  || 25 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261110 Neoma ||  || 25 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261111 - ||  || 26 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261112 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261113 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261114 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261115 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261116 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261117 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261118 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261119 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261120 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261121 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261122 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261123 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261124 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261125 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261126 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261127 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261128 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261129 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261130 - ||  || 4 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261131 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261132 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261133 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261134 - ||  || 5 ottobre 2005 || Bickel, W.
|-
| 261135 - ||  || 2 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261136 - ||  || 8 ottobre 2005 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 261137 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261138 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261139 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261140 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261141 - ||  || 5 ottobre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 261142 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261143 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261144 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261145 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261146 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261147 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261148 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261149 - ||  || 8 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261150 - ||  || 8 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261151 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261152 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261153 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261154 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261155 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261156 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261157 - ||  || 6 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261158 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261159 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261160 - ||  || 7 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261161 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261162 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261163 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261164 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261165 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261166 - ||  || 8 ottobre 2005 || Bickel, W.
|-
| 261167 - ||  || 8 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261168 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261169 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261170 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261171 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261172 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261173 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261174 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261175 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261176 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261177 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261178 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261179 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261180 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261181 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261182 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261183 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261184 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261185 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261186 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261187 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261188 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261189 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261190 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261191 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261192 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261193 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261194 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261195 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261196 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261197 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261198 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261199 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261200 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

261201-261300 

|-
| 261201 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261202 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261203 - ||  || 10 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261204 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261205 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261206 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261207 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261208 - ||  || 7 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261209 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261210 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261211 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261212 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261213 - ||  || 26 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261214 - ||  || 26 ottobre 2005 || Rinner, C.
|-
| 261215 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261216 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261217 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261218 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261219 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261220 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261221 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261222 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261223 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261224 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261225 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261226 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261227 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261228 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261229 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261230 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261231 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261232 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261233 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261234 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261235 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261236 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261237 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261238 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261239 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261240 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261241 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261242 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261243 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261244 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261245 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261246 - ||  || 25 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261247 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261248 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261249 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261250 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261251 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261252 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261253 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261254 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261255 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261256 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261257 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261258 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261259 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261260 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261261 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261262 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261263 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261264 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261265 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261266 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261267 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261268 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261269 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261270 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261271 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261272 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261273 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261274 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261275 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261276 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261277 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261278 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261279 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261280 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261281 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261282 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261283 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261284 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261285 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261286 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261287 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261288 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261289 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261290 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261291 Fucecchio ||  || 31 ottobre 2005 || Andrushivka
|-
| 261292 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261293 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261294 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261295 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261296 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261297 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261298 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261299 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261300 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

261301-261400 

|-
| 261301 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261302 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261303 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261304 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261305 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261306 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261307 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261308 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261309 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261310 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261311 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261312 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261313 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261314 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261315 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261316 - ||  || 26 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261317 - ||  || 26 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261318 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261319 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261320 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261321 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261322 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261323 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261324 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261325 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261326 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261327 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261328 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261329 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261330 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261331 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261332 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261333 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261334 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261335 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261336 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261337 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261338 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261339 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261340 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261341 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261342 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261343 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261344 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261345 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261346 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261347 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261348 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261349 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261350 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261351 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261352 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261353 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261354 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261355 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261356 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261357 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261358 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261359 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261360 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261361 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261362 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261363 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261364 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261365 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261366 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261367 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261368 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261369 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261370 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261371 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261372 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261373 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261374 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261375 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261376 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261377 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261378 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261379 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261380 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261381 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261382 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261383 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261384 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261385 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261386 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261387 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261388 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261389 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261390 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261391 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261392 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261393 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261394 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261395 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261396 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261397 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261398 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261399 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261400 - ||  || 31 ottobre 2005 || LINEAR
|}

261401-261500 

|-
| 261401 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261402 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261403 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261404 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261405 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261406 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261407 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261408 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 261409 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261410 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261411 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 261412 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261413 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261414 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261415 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261416 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261417 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261418 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261419 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261420 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261421 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 261422 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261423 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 261424 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261425 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261426 - ||  || 20 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261427 - ||  || 20 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261428 - ||  || 20 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261429 - ||  || 22 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261430 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261431 - ||  || 27 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261432 - ||  || 27 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261433 - ||  || 27 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261434 - ||  || 27 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261435 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261436 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261437 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 261438 - ||  || 4 novembre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 261439 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261440 - ||  || 12 novembre 2005 || Birtwhistle, P.
|-
| 261441 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261442 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 261443 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261444 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261445 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261446 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261447 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261448 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261449 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261450 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 261451 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261452 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261453 - ||  || 1 novembre 2005 || CSS
|-
| 261454 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 261455 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261456 - ||  || 5 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 261457 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261458 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261459 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261460 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261461 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261462 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261463 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 261464 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261465 - ||  || 9 novembre 2005 || CSS
|-
| 261466 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261467 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261468 - ||  || 1 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 261469 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261470 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261471 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261472 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 261473 - ||  || 10 novembre 2005 || CINEOS
|-
| 261474 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261475 - ||  || 15 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 261476 - ||  || 12 novembre 2005 || CSS
|-
| 261477 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261478 - ||  || 12 novembre 2005 || CSS
|-
| 261479 - ||  || 6 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 261480 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261481 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 261482 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261483 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261484 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261485 - ||  || 1 novembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 261486 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261487 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261488 - ||  || 21 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261489 - ||  || 17 novembre 2005 || NEAT
|-
| 261490 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 261491 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 261492 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 261493 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261494 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261495 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261496 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261497 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261498 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261499 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261500 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|}

261501-261600 

|-
| 261501 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261502 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261503 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261504 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261505 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261506 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261507 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 261508 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261509 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261510 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261511 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261512 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 261513 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261514 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 261515 - ||  || 20 novembre 2005 || CSS
|-
| 261516 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261517 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261518 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261519 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261520 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261521 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 261522 - ||  || 28 novembre 2005 || NEAT
|-
| 261523 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261524 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261525 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261526 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261527 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261528 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261529 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 261530 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261531 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261532 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261533 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 261534 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 261535 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 261536 - ||  || 30 novembre 2005 || CSS
|-
| 261537 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261538 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261539 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261540 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261541 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261542 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261543 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261544 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261545 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261546 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261547 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261548 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261549 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261550 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 261551 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261552 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261553 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 261554 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261555 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261556 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 261557 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261558 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261559 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261560 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261561 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261562 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261563 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261564 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261565 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261566 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261567 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261568 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261569 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 261570 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261571 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261572 - ||  || 20 novembre 2005 || CSS
|-
| 261573 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 261574 - ||  || 22 novembre 2005 || CSS
|-
| 261575 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261576 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261577 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 261578 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261579 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261580 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261581 - ||  || 6 dicembre 2005 || Sposetti, S.
|-
| 261582 - ||  || 6 dicembre 2005 || Sposetti, S.
|-
| 261583 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261584 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261585 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261586 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261587 - ||  || 2 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261588 - ||  || 2 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261589 - ||  || 4 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261590 - ||  || 1 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 261591 - ||  || 1 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 261592 - ||  || 1 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261593 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261594 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261595 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261596 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261597 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261598 - ||  || 5 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261599 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261600 - ||  || 3 dicembre 2005 || Spacewatch
|}

261601-261700 

|-
| 261601 - ||  || 3 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261602 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261603 - ||  || 5 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261604 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261605 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261606 - ||  || 5 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261607 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261608 - ||  || 1 dicembre 2005 || Buie, M. W.
|-
| 261609 - ||  || 2 dicembre 2005 || Buie, M. W.
|-
| 261610 - ||  || 7 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261611 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261612 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261613 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261614 - ||  || 5 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261615 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261616 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261617 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261618 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261619 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261620 - ||  || 23 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261621 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261622 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261623 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261624 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261625 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261626 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261627 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261628 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261629 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261630 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261631 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261632 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261633 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261634 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261635 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261636 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261637 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261638 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261639 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261640 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261641 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261642 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261643 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261644 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261645 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261646 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261647 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261648 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261649 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261650 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261651 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261652 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261653 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261654 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261655 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261656 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261657 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261658 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261659 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261660 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261661 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261662 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261663 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261664 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261665 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261666 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261667 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261668 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261669 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261670 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261671 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261672 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261673 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261674 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261675 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261676 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261677 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261678 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261679 - ||  || 29 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261680 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261681 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261682 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261683 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261684 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261685 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261686 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261687 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261688 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261689 - ||  || 23 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261690 Jodorowsky ||  || 24 dicembre 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 261691 - ||  || 28 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261692 - ||  || 29 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261693 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261694 - ||  || 31 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 261695 - ||  || 30 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261696 - ||  || 25 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 261697 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261698 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261699 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261700 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|}

261701-261800 

|-
| 261701 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261702 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261703 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261704 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261705 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261706 - ||  || 30 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261707 - ||  || 27 dicembre 2005 || CSS
|-
| 261708 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261709 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mayhill
|-
| 261710 - ||  || 7 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 261711 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261712 - ||  || 2 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 261713 - ||  || 4 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261714 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261715 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261716 - ||  || 1 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261717 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261718 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261719 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261720 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261721 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261722 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261723 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261724 - ||  || 5 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 261725 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261726 - ||  || 7 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 261727 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261728 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261729 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261730 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261731 - ||  || 4 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261732 - ||  || 8 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261733 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261734 - ||  || 6 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261735 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261736 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261737 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 261738 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261739 - ||  || 6 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261740 - ||  || 1 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261741 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261742 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261743 - ||  || 4 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261744 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261745 - ||  || 22 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 261746 - ||  || 19 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261747 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261748 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261749 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261750 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261751 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261752 - ||  || 20 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261753 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261754 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261755 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261756 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261757 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261758 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261759 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261760 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261761 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261762 - ||  || 19 gennaio 2006 || Dellinger, J., Dillon, W. G.
|-
| 261763 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261764 - ||  || 24 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 261765 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261766 - ||  || 22 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261767 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261768 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261769 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261770 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261771 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261772 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261773 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261774 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261775 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261776 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261777 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261778 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261779 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261780 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261781 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261782 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261783 - ||  || 31 gennaio 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 261784 - ||  || 24 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 261785 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261786 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261787 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261788 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261789 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261790 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261791 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261792 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261793 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261794 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261795 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261796 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261797 - ||  || 31 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261798 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261799 - ||  || 28 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 261800 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|}

261801-261900 

|-
| 261801 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261802 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261803 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261804 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261805 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261806 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261807 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261808 - ||  || 30 gennaio 2006 || CSS
|-
| 261809 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261810 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261811 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261812 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261813 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 261814 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261815 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261816 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261817 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261818 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261819 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261820 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261821 - ||  || 3 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261822 - ||  || 3 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261823 - ||  || 3 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261824 - ||  || 7 febbraio 2006 || Cordell-Lorenz
|-
| 261825 - ||  || 7 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261826 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261827 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261828 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261829 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 261830 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 261831 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261832 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261833 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261834 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 261835 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 261836 - ||  || 27 febbraio 2006 || Healy, D.
|-
| 261837 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 261838 - ||  || 20 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 261839 - ||  || 26 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 261840 - ||  || 22 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 261841 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261842 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261843 - ||  || 21 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 261844 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261845 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261846 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261847 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261848 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261849 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261850 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261851 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261852 - ||  || 27 febbraio 2006 || CSS
|-
| 261853 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 261854 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 261855 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261856 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261857 - ||  || 3 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261858 - ||  || 4 marzo 2006 || CSS
|-
| 261859 - ||  || 4 marzo 2006 || CSS
|-
| 261860 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261861 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261862 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261863 - ||  || 23 marzo 2006 || CSS
|-
| 261864 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261865 - ||  || 26 marzo 2006 || Broughton, J.
|-
| 261866 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261867 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261868 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261869 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 261870 - ||  || 25 marzo 2006 || CSS
|-
| 261871 - ||  || 25 marzo 2006 || CSS
|-
| 261872 - ||  || 3 aprile 2006 || Ye, Q.-z.
|-
| 261873 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261874 - ||  || 2 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261875 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261876 - ||  || 6 aprile 2006 || CSS
|-
| 261877 - ||  || 6 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 261878 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 261879 - ||  || 10 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 261880 - ||  || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261881 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261882 - ||  || 18 aprile 2006 || NEAT
|-
| 261883 - ||  || 19 aprile 2006 || NEAT
|-
| 261884 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261885 - ||  || 19 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261886 - ||  || 20 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261887 - ||  || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261888 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261889 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261890 - ||  || 20 aprile 2006 || CSS
|-
| 261891 - ||  || 24 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 261892 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261893 - ||  || 25 aprile 2006 || CSS
|-
| 261894 - ||  || 24 aprile 2006 || Broughton, J.
|-
| 261895 - ||  || 24 aprile 2006 || Broughton, J.
|-
| 261896 - ||  || 26 aprile 2006 || Broughton, J.
|-
| 261897 - ||  || 19 aprile 2006 || CSS
|-
| 261898 - ||  || 24 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 261899 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261900 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|}

261901-262000 

|-
| 261901 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261902 - ||  || 29 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 261903 - ||  || 19 aprile 2006 || CSS
|-
| 261904 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261905 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261906 - ||  || 3 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261907 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261908 - ||  || 5 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261909 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261910 - ||  || 8 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 261911 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261912 - ||  || 18 maggio 2006 || NEAT
|-
| 261913 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261914 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261915 - ||  || 20 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261916 - ||  || 20 maggio 2006 || CSS
|-
| 261917 - ||  || 23 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 261918 - ||  || 23 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 261919 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261920 - ||  || 21 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261921 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261922 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261923 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261924 - ||  || 27 maggio 2006 || CSS
|-
| 261925 - ||  || 24 maggio 2006 || NEAT
|-
| 261926 - ||  || 29 maggio 2006 || Broughton, J.
|-
| 261927 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261928 - ||  || 29 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 261929 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261930 Moorhead ||  || 25 maggio 2006 || Wiegert, P. A.
|-
| 261931 - ||  || 17 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 261932 - ||  || 19 giugno 2006 || Young, J. W.
|-
| 261933 - ||  || 16 giugno 2006 || NEAT
|-
| 261934 - ||  || 18 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 261935 - ||  || 18 luglio 2006 || LUSS
|-
| 261936 Liulin ||  || 19 luglio 2006 || LUSS
|-
| 261937 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261938 - ||  || 21 luglio 2006 || LINEAR
|-
| 261939 - ||  || 18 luglio 2006 || LUSS
|-
| 261940 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 261941 - ||  || 21 luglio 2006 || CSS
|-
| 261942 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 261943 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 261944 - ||  || 25 luglio 2006 || NEAT
|-
| 261945 - ||  || 26 luglio 2006 || Broughton, J.
|-
| 261946 - ||  || 20 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 261947 - ||  || 25 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 261948 - ||  || 11 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261949 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261950 - ||  || 11 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261951 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261952 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261953 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261954 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261955 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261956 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261957 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261958 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261959 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261960 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261961 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261962 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261963 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261964 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261965 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261966 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261967 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261968 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261969 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 261970 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261971 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261972 - ||  || 14 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261973 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261974 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 261975 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 261976 - ||  || 19 agosto 2006 || Broughton, J.
|-
| 261977 - ||  || 20 agosto 2006 || Ferrando, R.
|-
| 261978 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 261979 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261980 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261981 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 261982 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 261983 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 261984 - ||  || 22 agosto 2006 || Young, J. W.
|-
| 261985 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261986 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 261987 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261988 - ||  || 18 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 261989 - ||  || 23 agosto 2006 || Hönig, S. F.
|-
| 261990 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261991 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261992 - ||  || 18 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 261993 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 261994 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 261995 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 261996 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261997 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261998 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 261999 - ||  || 21 agosto 2006 || NEAT
|-
| 262000 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0261001